В настоящее время в Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Окони ():
 округ '''Окони''' — штат Джорджия.
 округ '''Окони''' — штат Южная Каролина.